Этьен Жодель (; ) — французский поэт и драматург, член объединения «Плеяда».

Биография 

Этьен Жодель родился в 1532 году в городе Париже; происходил из семьи парижских буржуа, однако очень скоро дистанцировался от своих близких. Учился в коллеже Бонкур. В начале 1550-х годов находился в Лионе, видимо, по возвращении из Женевы (пребывание в которой было связано с интересом Жоделя к идеям Реформации). Вернувшись в Париж, он поддерживал дружеские отношения с поэтами Никола Денизо, Марком-Антуаном Мюре и Реми Белло.

Известность приходит к Жоделю в 1553 году, после постановки в Реймсе его трагедии «Пленённая Клеопатра», на которой присутствовал весь двор во главе с Генрихом II. Жодель стал главным действующим лицом в организованной в дни карнавала 1553 года Пьером Ронсаром и его друзьями знаменитой театрализованной экскурсии в городок Аркёй (к югу от Парижа), где в подражание древнегреческому ритуалу к нему подвели увенчанного лавровым венком козла (знак признания Жоделя как победителя в состязании авторов трагедий). С этого момента начинается беспримерная слава Жоделя-драматурга.

Во время трёх религиозных войн (1560—1570) написал ряд полемических сочинений против гугенотов. В мае 1571 организовал в Лувре пышный маскарад по случаю торжественного въезда в Париж Карла IX и его супруги Елизаветы Австрийской.

Творчество

«Пленённая Клеопатра» 
Над своей первой трагедией, «Пленённая Клеопатра» (Cleopatre captive), Жодель работал — по свидетельству современников — не более десяти дней. В этой трёхактной пьесе, сюжет которой связан с трагическим финалом жизни египетской царицы, предпринята попытка возродить традицию античной трагедии (на основе конкретных памятников жанра, а не заветов «Поэтики» Аристотеля). При этом пьеса отличается отсутствием напряжённого конфликта, пространными монологами и диалогами, концентрацией действия на главном персонаже.

«Эжен» 
Пятиактная комедия «Эжен» (или «Евгений», Eugene, 1553)  снабжена Прологом, в котором Жодель обосновывал необходимость соединения национальных традиций с античным опытом, а также ориентацию на демократического зрителя. «В "Евгении" действуют персонажи, близкие к образам-маскам итальянской комедии (хвастливый воин, муж-простофиля, ловкий слуга и др.». Гривуазный дух комедии и особенности стихотворного размера позволяют также сопоставлять это сочинение Жоделя со средневековым фарсом, однако по своему объему (почти две тысячи стихов) «Эжен» значительно превосходит средневековые образцы.

Прочие сочинения 
Жодель является также автором не имевшей успеха у зрителей трагедии «Дидона, приносящая себя в жертву» (Didon se sacrifiant, 1555) и многочисленных поэтических произведений:  од, элегий, посланий и т. д.

Примечания

Литература 
 
 Balmas E. Un poeta del Rinascimento francese: Étienne Jodelle. - Firenze, 1962.
 Étienne Jodelle. Oeuvres completes. — Vol. I-II. — P., 1965-1968.
 Sankovitch T. Jodelle et la création du masque: étude structurlae et normative de "l'Eugène". — York South Carolina, 1979. — ISBN 0-917786-11-4

Драматурги Франции
Драматурги XVI века
Поэты XVI века
Ренессансная литература